Marmite (franz. „Kochtopf“) steht für:
 Marmite (Lebensmittel), eine vegetarische Würzpaste
 ein spanischer Fischeintopf, siehe Marmitako
 marmite (Zeitschrift), eine Schweizer Kochzeitschrift
 Selbstbezeichnung eines Mitglieds der Confrérie de la Marmite